Śmierć nadejdzie jutro (ang. Die Another Day) – brytyjski film fabularny z 2002 roku, 20. film o Jamesie Bondzie
 Die Another Day – singel Madonny